ZPJ je lahko:

 Zveza pionirjev Jugoslavije, jugoslovanska mladinska organizacija
 Za podjetno Slovenijo, bivša slovenska izvenparlamentarna stranka